Droga magistralna M3 – trasa szybkiego ruchu na terenie Białorusi
 Droga magistralna M3 «Ukraina» – jedna z dróg magistralnych na terenie Rosji łącząca Moskwę z granicą rosyjsko-ukraińską